SAS – system adresów symbolicznych, makroasembler polskich komputerów XYZ, ZAM-2 i ZAM-41
 SAS (Statistical Analysis System) – system do statystycznego przetwarzania danych firmy SAS Institute
 SAS 4GL – język programowania
 SAS – (ang. single attached stations)
 Special Air Service – brytyjska jednostka antyterrorystyczna
 Scandinavian Airlines System – skandynawskie linie lotnicze
 Serial Attached SCSI – standard magistrali stosowany w serwerach
 Samoa-American Samoa cable (SAS) – kabel podmorski łączący Samoa z Amerykańskim Samoa.

Zobacz też 

 Sas